Меловое — село в Озинском районе Саратовской области, в составе сельского поселения Урожайное муниципальное образование. 

Село расположено на реке Меловая, примерно в 41 км по прямой северо-восточнее районного центра посёлка Озинки (66 км по автодорогам).

Население —  человек.

История 
Хутор Меловской упоминается в Списке населённых мест Самарской губернии по сведениям за 1889 год. Хутор относился к Натальинской волости Новоузенского уезда Самарской губернии. Согласно переписи 1897 года в Малаховке проживало 886 жителей, из них православных — 797.

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года на хуторе Меловом проживало 483 мужчины и 463 женщины, русские и малороссы, православные и сектанты, в селе имелись школа грамоты, 4 ветряные мельницы.

В 1919 году в составе Новоузенского уезда включён в состав Саратовской губернии.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Населённые пункты Озинского района